Кайафас — фамилия. Известные носители:

 Кайафас, Костас (род. 1974) — кипрский футболист. Сын Сотириса Кайафаса.
 Кайафас, Сотирис (род. 1949) — кипрский футболист.